Meade může být:

 Meade County – tři okresy v USA
 Meade Instruments – americká společnost, vyrábějící dalekohledy

příjmení
 Carl Meade (* 1950) – americký astronaut
 James Meade (1907–1995) – britský ekonom
 Jernade Meade (* 1992) – anglický fotbalista
 Richard Meade (1938–2015) – britský reprezentant v jezdectví